De FIVB World League 2014 is een internationale volleybalcompetitie voor mannen. De competitie wordt in de periode mei-juli 2014 gespeeld met 28 deelnemende landen.

Deelnemende landen

Groepsindeling 
De groepsindeling werd bekendgemaakt op 1 december 2013

 Positie op de FIVB wereldranglijst staat tussen haakjes

Intercontinentale ronde 
Het gastland voor de final six, de beste 2 teams van Groep A en B en de winnaar van Divisie 2 plaatsen zich voor de eindronde.

Puntenverdeling
 Bij 3-0 of 3-1: 3 punten voor de winnaar, 0 punten voor de verliezer
 Bij 3-2: 2 punten voor de winnaar, 1 punt voor de verliezer

Divisie 1

Groep A

Week 1

Week 2

Week 3

Week 4

Week 5

Week 6

Week 7

Groep B

Week 1

Week 2

Week 3

Week 4

Week 5

Week 6

Week 7

Divisie 2

Groep C

Week 1

Week 2

Week 3

Week 4

Week 5

Week 6

Week 7

Groep D

Week 1

Week 2

Week 3

Week 4

Week 5

Week 6

Groep E

Week 2

Week 3

Week 4

Week 5

Week 6

Week 7

Final Four Divisie 2
Locatie:  Sydney, Australië

Halve finales

Wedstrijd voor 3e plaats

Finale

Divisie 3

Groep F

Ronde 1
Locatie:  Mexico City, Mexico

Ronde 2
Locatie:  Tunis, Tunesie

Groep G

Ronde 1
Locatie:  Carolina, Puerto Rico

Ronde 2
Locatie:  Košice, Slowakije

Final Four Divisie 3
Locatie:  Bursa, Turkije

Halve finales

Wedstrijd voor 3e plaats

Finale

Eindronde
Locatie:  Florence, Italië
De eindronde wordt gespeeld door het organiserend land, de twee besten van poule A en B en de winnaar van de Final Four van divisie 2

Groep A

Groep B

Laatste 4

Halve finales

Wedstrijd voor 3e plaats

Finale

Bronnen
 http://www.fivb.org/EN/Volleyball/Competitions/WorldLeague/2014/index.asp#

Volleybal in 2014
Volleybalcompetitie